Antonielów ist der Name von zwei Ortschaften in Polen:
 Antonielów (Łopuszno) in der Woiwodschaft Heiligkreuz
 Antonielów (Łęki Szlacheckie) in der Woiwodschaft Łódź, siehe Łęki Szlacheckie#Gemeinde